Вороновский сельсовет:

Белоруссия 
 Вороновский сельсовет (Витебская область) — сельсовет на территории Витебского района Витебской области.
 Вороновский сельсовет (Гродненская область) — сельсовет на территории Вороновского района Гродненской области.

Россия 
 Вороновский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1939)
 Вороновский сельсовет — в Краснопахорском (1929—1946), Калининском (1946—1957), Подольском (1957—1963, 1965—1994) и Ленинском (1963—1965) районах Московской области